Assetto Corsa Competizione (итал. «соревнование») — гоночный симулятор, созданный итальянским разработчиком видеоигр Kunos Simulazioni, создателем Assetto Corsa. Игра представляет собой официально лицензированный симулятор кубков спринта и выносливости Blancpain GT Series сезонов 2018 и 2019 годов и гонки 24 часа Спа, а также является платформой для киберспорта.

11 Марта 2020 издатель 505 Games и Kunos Simulazioni анонсировали релиз на платформах Xbox One и PlayStation 4, датируемый на 23 Июня 2020.

Геймплей 
Assetto Corsa Competizione это гоночный симулятор, в котором игроки могут управлять гоночными машинами против ИИ в одиночном режиме или против других игроков онлайн. Игра включает в себя одиночный режим карьеры, индивидуальный чемпионат, индивидуальные гонки, особенные режимы игрового процесса, а также многопользовательские режимы игры онлайн, которые состоят из: Свободная практика, Горячий круг, Супертрасса, Горячий отрезок, Быстрая гонка (одна гонка продолжительностью до одного часа), Уик-энд спринтерской гонки (до двух тренировок, двух квалификационных сессий и двух гонок продолжительностью до одного часа) и Уик-энд гонок на выносливость (с двумя тренировками, четырьмя квалификационными сессиями и первой десяткой супертрасс, а также одной или двумя гонками продолжительностью от одного до двадцати четырех часов каждая). Гонки можно сохранять и возобновлять в середине сессии в одиночных режимах. Выбор машины в сетевой игре бесплатный, если это не определено в настройках сервера игры.

Разработка 
Разработка движка Assetto Corsa Competizione поменялась с графического движка собственной разработки, использованного в предыдущей игре студии Assetto Corsa на Unreal Engine 4, чтобы обеспечить поддержку для ночных гонок и реалистичных погодных условий. С новым движком, обновленной системой моделей шин и аэродинамической физики, использованных в предыдущей игре, анимацией захвата движения, современными аудио решениями и детальным акцентом на одну серию и класс автомобилей, разработчик стремится достичь более высокого стандарта реализма вождения и погружения в новой итерации игры. Утверждается, что все десять трасс сезона Blancpain GT Series 2018 будут воспроизведены с помощью технологии лазерного сканирования.

На мероприятии Gamescom 2018 Nvidia анонсировала, что «Assetto Corsa Competizione» была объявлена среди первых игр, поддерживающих Nvidia RTX в реальном времени. Трассировка лучей и Nvidia Ansel RTX на серия GeForce 20 GPU.

12 марта 2020 года стало известно, что d3t работает с Kunos Simulazioni и 505 Games, чтобы выпустить Assetto Corsa Competizione на PlayStation 4 и Xbox One.. Разработчик в начале февраля 2022 года опубликовал новый трейлер игры снятый на PlayStation 5, и объявили, что выход игры на платформы PlayStation 5 и Xbox XS состоится на два дня раньше - 22 февраля 2022 года.

Примечания 

Симуляторы
Гоночные компьютерные игры
Компьютерные игры с ранним доступом